Romankiw (ukrainisch ) steht für:

 Lubomyr Romankiw, ukrainisch-kanadischer Materialwissenschaftler und Ingenieur
 Romankiw (Obuchiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew